Acél, Acel, Aczél oder Aczel ist der Familienname folgender Personen:
 Amir D. Aczel (* 1950), israelischer Mathematiker
 Ervin Acel (1888–1958), US-amerikanischer Fechter
 Ervin Acél (1935–2006), ungarischer Diplomat
 György Aczél (1917–1991), ungarischer Politiker
 János Aczél (1924–2020), ungarisch-kanadischer Mathematiker
 József Aczél (1900–1945), ungarischer Fußballspieler, siehe József Eisenhoffer
 Peter Aczel (* 1941), britischer Mathematiker
 Tamás Aczél (1921–1994), ungarischer Schriftsteller
 Zoltán Aczél (* 1967), ungarischer Fußballspieler

Die Abkürzung ACEL steht für:
 Association des cercles d’étudiants luxembourgeois

ACEL